Олуязское сельское поселение — сельское поселение в Кукморском районе Татарстана. Глава сельсовета — Маликов Рамиль Файзелхакович.

Административный центр — село Олуяз.

География 
Олуязское сельское поселение расположено в юго-западной части Кукморского района.

Население 
Численность населения сельского поселения на 2010 год составляет 1528 человек.

Административное деление 
В состав Олуязского сельсовета входят 4 населённых пункта:
 село Олуяз
 деревня Балыклы
 деревня Верхний Казаклар
 деревня Нижний Казаклар

Ссылки 
 http://kukmor.tatarstan.ru/rus/info.php?id=127482 —  МО "Олуязское СП"

Муниципальные образования Кукморского района
Сельские поселения Татарстана